Osiedle Oświecenia w Krakowie
 Osiedle Oświecenia w Poznaniu